Bagnall kan som auktorsförkortning betyda:

 James Eustace Bagnall
 Richard Siddoway Bagnall

Robotskapade auktorsförkortningar